Anna-Lena Friedsam e Alison Van Uytvanck erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez Seine-et-Marne 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Margarita Gasparjan e Ljudmyla Kičenok che hanno battuto in finale Kristina Barrois e Eléni Daniilídou 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (semifinali)
  Shūko Aoyama /  Renata Voráčová (quarti di finale)

  Kristina Barrois /  Eléni Daniilídou (finale) 
  Vesna Dolonc /  Stephanie Vogt (Quarti di finale; ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Seine-et-Marne 2014